Numele La Bruyère se poate referi la:

Persoane
 Jean de La Bruyère (1645-1696), scriitor și moralist francez.
 Jean-Louis Barbeau de La Bruyère (1710-1781), geograf francez.
 Louis-Claude Chéron de La Bruyère (1758-1807), politician și dramaturg francez.

Localități 
Comuna La Bruyère din Belgia.
Comuna La Bruyère din Franța.